Klimafonds steht für:
 den Green Climate Fund, auch „Grüner Klimafonds“, ein multilaterales Instrument der Klimafinanzierung
 den Klima- und Transformationsfonds, ein deutsches Sondervermögen
 den Klima- und Energiefonds, einen österreichischen Staatsfonds